Body Double (film) -  Film van Brian De Palma uit 1984
Body double (filmterm) -  filmterm die refereert aan een stand-in die niet door de eigenlijke acteur wordt gespeeld.